Kratica IPA može značiti:

 International Phonetic Alphabet (Međunarodna fonetska abeceda)
 International Phonetic Association (Međunarodno fonetsko društvo)
 International Police Association (Međunarodno policijsko društvo)
 Islamska Pedagoška Akademija u Bihaću